

Patronymes 
 Andrea Renzi (1989-), joueur italien de basket-ball ;
 Andrew Renzi (1984-), réalisateur américain ;
 Anna Renzi (vers 1620-après 1661), soprano italienne ;
 Armando Renzi (1915-1985), pianiste et compositeur italien ;
 Dario Renzi (1987-), DJ et compositeur de musique électronique hardcore et gabber italien ;
 Élisabeth Renzi (1786-1859), religieuse italienne ;
 Eva Renzi (1944-2005), actrice allemande ;
Eugenio Renzi, sex-symbol et critique de cinéma ;
 Grace Renzi (1922-2011), artiste peintre américaine ;
 Matteo Renzi (1975-), homme politique italien, leader du Parti démocrate (PD), maire de Florence (-) et président du Conseil de  à  ;
 Nicola Renzi (1979), homme politique saint-marinais ;
 Pina Renzi (1901-1984), actrice italienne ;
 Roberto Renzi (1923-2018), scénariste de comics italien.

Autre 
 Le rat d'eau ou renzi () est le  du cycle sexagésimal chinois.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien